

Persone 
 Lucie Muhr (1978) – attrice tedesca

Geografia

Austria 
 Muhr – comune nel distretto di Tamsweg (Salisburghese)

Germania 
 Muhr am See – comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Pagine correlate 
 Mur